Amerikai Egyesült Államok
 Mineral (Illinois)
 Mineral (Kalifornia)
 Mineral (Texas)
 Mineral (Virginia)
 Mineral (Washington)
 Mineral, folyó Michigan államban
 Mineral megye (egyértelműsítő lap)
Zene
 Mineral, emo együttes